Henryk Kasperczak (ur. 1946) – polski piłkarz i trener piłkarski
 Henryk Kasperczak (ur. 1968) – polski muzyk, kompozytor i multiinstrumentalista